Минобрнау́ки Росси́и — сокращённое наименование, относящееся в зависимости от времени к одному из двух министерств:
 Министерство образования и науки Российской Федерации (2004—2018 годы),
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (с 2018 года).

Комментарий 
Изначально сокращение «Минобрнауки России» применялось к Министерству образования и науки. После разделения министерства 15 мая 2018 года на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования — сокращение спустя месяц официально стало применяться к последнему. Вместо «Минобрнауки России» возможны также варианты «Минобрнауки», «Минобрнауки РФ», «МОН РФ».

Примечания 

Федеральные министерства Российской Федерации